Die Luftangriffe auf Durango waren:
 Luftangriff auf Durango am 25. September 1936, 12 Tote
 Luftangriffe auf Durango 1937, 336 Tote